Els Encants Vells, oficialment Mercat Fira de Bellcaire, és un mercat brocanter a la ciutat de Barcelona.

Des del 2014 l'emplaçament dels Encants Vells és al Bosquet dels Encants Vells, al sud de la plaça de les Glòries (entre el carrer Castillejos i l'Avinguda Meridiana, al barri de Fort Pienc,Eixample). Els Encants Vells és més que un mercat de vell i ambulant. Malgrat que la seva aparent provisionalitat orienta la seva activitat centenària a la demanda actual, proporciona una oferta alternativa als actuals models de distribució i comerç. Prop de 500 professionals i comerciants, ocupant una superfície de 15.000 m², fan possible que aquest sigui un mercat on donar sortida a tots aquells productes que ja no és possible oferir per altres canals comercials. Tanmateix, existeix un ampli assortit de productes nous i actuals.

La fira de Bellcaire és un dels mercats més antics del continent europeu i algunes referències daten el seu origen en el . Antigament, estava al nord de la plaça de les Glòries Catalanes, entre els carrers d'Independència, Cartagena, Consell de Cent i Gran Via, als barris de Sagrada Família (Eixample) i el Clot (Sant Martí).

Nascuda a principis del  durant l'ocupació francesa de Barcelona, era un mercat dominical d'andròmines i roba vella a la part alta de les Rambles, per damunt del Palau Moja. Durant el , s'instal·laven tres feiners per setmana darrera la Llotja, a l'actual plaça d'Antoni López, i també a la plaça de la Constitució, l'actual plaça de Sant Jaume. L'any 1928 va ubicar-se al nord de les Glòries, entre els carrers d'Independència, Cartagena, Consell de Cent i Gran Via. La fira és coneguda popularment com els Encants Vells, per diferenciar-la dels Encants Nous, galeria comercial inaugurada l'any 1931 a iniciativa d'un grup de paradistes del Mercat Fira de Bellcaire, i ubicada en un indret proper, en la cruïlla dels carrers València i Dos de Maig.

La subhasta pública de mercaderies es realitza cada dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del matí. La gran afluència de clients -al voltant de 100.000 setmanals- coneixedors d'aquesta oferta, el converteixen en un mercat únic per la reutilització i la venda d'articles d'ocasió. La paraula encants prové, possiblement, de la manera com se subhasten els béns: cantant el preu. Altres hipòtesis etimològiques en situen l'origen en la construcció 'en quant' (es ven)? Encantar, en aquest sentit, vol dir 'vendre a l'encant' o 'subhastar'. Encara una altra hipòtesi, explicada per Ramon Miquel i Planas derivaria del costum d'obrir el mercat dels Encants dia sí i dia no (i aquests serien els dies anomenats d'encants).

Referències

Enllaços externs 
 Mercat Fira de Bellcaire "Els Encants Vells"
 

Edificis de l'Eixample de Barcelona
Mercats de Barcelona
Plaça de les Glòries Catalanes